Heitfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Heitfeld (1859–1938), US-amerikanischer Politiker der Populist Party
 Karl-Heinrich Heitfeld (* 1924), deutscher Ingenieur- und Hydrogeologe

Siehe auch:
 Karl-Heinrich-Heitfeld-Preis für Angewandte Geowissenschaften, Wissenschaftspreis
 Heidfeld
 Heidfeldt